Колбинка — топоним в России:
 Колбинка — село в Россошанском районе Воронежской области.
 Колбинка — село в Лопатинском районе Пензенской области.
 Колбинка — село в Молчановском районе Томской области.
 Колбинка (приток Пайдугины) — река в Томской области.
 Колбинка (приток Кубидата) — река в Кемеровской области.
 Колбинка (приток Ломоватки) — река в Восточной Сибири.